Tuha je

 náplň tužky – psací a kreslící látka z grafitu a jílu
grafit – starší název minerálu tvořeného uhlíkem